Un contributeur ou une contributrice est une personne qui collabore à l'écriture d’une œuvre commune, à la réalisation d'un projet collectif, notamment sur le réseau mondial. 

Un contributeur participe à un projet collectif, à partir du moment où ses propres intérêts convergent avec ceux du projet.

Motivations  

Les motivations sont nombreuses et variées :
 plaisir de faire - contributeur individuel
 plaisir d'apprendre - contributeur individuel
 capacité d'appropriation de l'objet auquel on contribue
 développement de nouveaux savoir-faire, de savoir-vivre à la fois individuellement mais aussi avec le groupe de contributeurs
 mise en place de solutions plus riches car positionnement libre de chacun là où il peut donner le meilleur de lui-même
 sentiment d'appartenance à un groupe - contributeur individuel
 Apprentissage du travail d'équipe
 Etre heureux !
 Envie de rendre service
 Apporter des connaissances
 bénéfices retirés de la contribution:
 alignement sur les valeurs personnelles du contributeur, voire alignement avec une idéologie chère au contributeur (telle le logiciel libre) - contributeur individuel
 prouver sa valeur à partir de la reconnaissance par les pairs (sur le modèle scientifique) et la possibilité d'avoir plus de responsabilités à travers une méritocratie - contributeur individuel
 intérêts économique ou d'image - entreprise

Exemples

Logiciel libre 
Le concept de contributeur trouve tout son sens dans le logiciel libre.
Le logiciel libre est une œuvre commune réalisée collaborativement par des personnes se trouvant autour du monde.

Les contributions possibles  sont très variées et peuvent prendre la forme de:
 code source,
 tests (écriture et exécution),
 rapport de bogues,
 suggestion de nouvelles fonctionnalités,
 documentation,
 traductions (localisation (informatique) et traduction de la documentation),
 travail sur la procédure d'installation du logiciel,
 marketing,
 etc.

Le moyen de communication le plus utilisé est internet, mais il arrive que les contributeurs se rencontrent physiquement lors de salons, ou d'événements tels le FOSDEM, le GUADEC, l'aKademy, les RMLL, etc.

OpenStreetMap, Wikipédia 
Les contributeurs principaux de projets tels OpenStreetMap ou Wikipédia (et ses projets frères soutenus par Wikimedia, comme Wiktionary) sont des utilisateurs qui enrichissent les contenus (ou données) du projet.

Il existe un autre ensemble de contributeurs qui facilitent ces contributions. Il s'agit des :
 administrateurs (de communauté, de bases de données, réseau, système).
 contributeurs aux logiciels nécessaires pour ces projets (JOSM, MediaWiki, etc.)
 membres des associations donnant une structure à ces projets et un point de contact externe.

Projets de calcul distribué 
Les projets de calcul distribué sur internet tels SETI@home ou LHC@home font appel à des contributeurs acceptant de partager la puissance de calcul de leurs ordinateurs. Ils doivent installer un logiciel spécialisé qui effectue des calculs pour le projet.

Articles connexes 
 Communauté
 Travail collaboratif

Organisation sociale
Logiciel libre